Первое правительство Арсения Яценюка — украинское правительство, сформированное 27 февраля 2014 года после утверждения Верховной Радой Украины VII созыва кандидатуры Арсения Яценюка на должность премьер-министра, которое прошло в этот же день. 27 ноября 2014 VIII созыв Верховной рады Украины повторно назначил Арсения Яценюка премьер-министром Украины и поручил ему сформировать новое правительство.

Хронология 
22 февраля 2014 года постановлением Верховной рады президент Украины В. Ф. Янукович был объявлен «самоустранившимся от исполнения конституционных полномочий». В тот же день председателем Верховной рады Украины был избран А. В. Турчинов. С 23 февраля 2014 года по постановлению Верховной рады Украины он исполнял обязанности президента Украины. Также решением Верховной Рады была возвращена конституция в редакции 2004 года (с последующими дополнениями) и назначена дата президентских выборов — 25 мая.

27 февраля 2014 года была образована коалиция «Европейский Выбор» 250 народными депутатами фракций «Батькивщина», «УДАР», «Свобода», а также новосозданными группами «Экономическое развитие», «Суверенная европейская Украина» и другими народными депутатами. Сбор подписей начался 25 февраля.

Председатель Верховной рады Украины, и. о. главы государства Александр Турчинов объявил о создании в Верховной Раде Украины новой коалиции. В ходе заседания в четверг он сказал:

Коалиция выдвинула на пост премьер-министра Украины председателя Политсовета ВО «Батькивщина» Арсения Яценюка (главой партии ВО «Батькивщина» является Юлия Тимошенко) и утвердила новый состав правительства. Назначение Арсения Яценюка и нового правительства поддержали представители практически всех депутатских групп и фракций, а также внефракционные депутаты, голосовала «За» также значительная часть депутатов от фракции Партии регионов, от голосования воздержались только представители Коммунистической партии Украины.

Яценюк объявил о своей отставке 24 июля 2014 года в связи с распадом парламентской коалиции и блокированием правительственных инициатив. Президент Украины Пётр Порошенко направил официальное письмо спикеру Верховной рады Александру Турчинову. В нём Порошенко призвал выразить вотум доверия премьер-министру Арсению Яценюку. 31 июля Верховная Рада отказалась принять отставку Яценюка: «за» проголосовало только 16 депутатов.

Состав правительства 
27 февраля 2014 года Верховная Рада Украины назначила Премьер-министра Украины и сформировала состав правительства (также были назначены и. о. министров иностранных дел и обороны):

Вопрос о легитимности 

Вскоре после назначения состава переходного правительства Украины зимой 2014 г, возникла дискуссия о его легитимности. Мнение о нелигитимности правительства неоднократно высказывали представители правящих кругов России. В частности, такое мнение высказал Президент России В.В. Путин:

Оценка того, что произошло в Киеве, может быть только одна — это антиконституционный переворот и вооружённый захват власти. <…> Являются ли эти сегодняшние власти легитимными? Парламент — отчасти да, все остальные — нет.

Отстраненный от должности президента Украины в обход процедуры импичмента Виктор Янукович назвал назначение Яценюка премьером антиконституционным, поскольку Верховная Рада осуществила назначение без его представления, которое требовала статья 114 Конституции Украины (в редакции от 8 декабря 2004 года).

О нелегитимности правительства Яценюка высказались также руководители ряда других стран, включая, в частности, такие, как Белоруссия, Эквадор и Венесуэла.

В признании легитимности правительству Яценюка отказала и значительная часть населения юго-востока Украины. Так, по данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС) 10—15 апреля 2014 г. в восьми областях юго-востока страны, законным главой исполнительной власти Яценюка признали лишь 33,6 % населения этих областей.
При этом в Донецкой области законным премьером его сочли — 16,6 %, а незаконным — 72,1 %; в Луганской, соответственно — 16,8 и 70,4 %.

С другой стороны, правительства ряда развитых стран мира признали новое правительство легитимным.

Дело о легитимности правительства Яценюка 
13 июня 2014 года внефракционный народный депутат Роман Стаднийчук обратился в Высший административный суд Украины (ВАСУ) с иском, в котором просит суд признать противоправными действия Верховной Рады Украины по созданию коалиции «Европейский Выбор», которую 27 февраля 2014 года сформировали депутатские фракции «Батькивщина», «УДАР», «Свобода», а также депутатские группы «Экономическое развитие» и «Суверенная европейская Украина».

Р. Стаднийчук потребовал признать незаконными и отменить постановления Верховной Рады Украины № 800-VII «О назначении Яценюка А. П. Премьер-министром Украины» и № 802-VII «О формировании состава Кабинета министров Украины», принятые 27 февраля 2014 года. В иске также содержится требование признать отсутствие у Яценюка полномочий премьера, а у Кабинета министров Украины — отсутствие полномочий правительства.

Свои требования депутат обосновывает, в частности, тем, что, по его мнению, создание коалиции «Европейский Выбор» и принятие упомянутых постановлений противоречит ряду положений конституции Украины, включая статью 83.

Рассмотрев представленные материалы, ВАСУ принял решение открыть по иску Р. Стаднийчука производство по административному делу.

По сведениям, опубликованным в СМИ, решение суда об открытии производства датировано 16 мая, а иск в ВАСУ депутата Верховной рады — 13 июня. Сам депутат объяснил такое расхождение технической ошибкой суда.

См. также 
 Второе правительство Яценюка
 Список правительств Украины
 Список премьер-министров Украины

Примечания

Ссылки 
 Верховна Рада України — Стенограма пленарного засідання — 27 лютого 2014 року 
 Досье: кто есть кто в новом Кабмине.
 Правительство Яценюка: выходцы из Западной Украины получили 57 % портфелей.

Политика Украины
Правительство Украины
Евромайдан
Яценюк
Президентство Петра Порошенко
Арсений Яценюк